Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 december 2008.

Vrouwen 12